Pan y quesito puede referirse a:
 El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
 El nombre común de la planta Erophila verna.
 El nombre común de la planta Lavatera cretica.
 El nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.
En Colombia, Blighia sapida, árbol africano con una fruta comestible.